Бахтина — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Бахтина, Карина Сергеевна (род. 1995) — российская биатлонистка.
 Бахтина, Светлана Анатольевна (род. 1980) — российская гимнастка.
 Бахтина (Майорова), Светлана (род. 24.06.1976) — российский игрок в настольный теннис, неоднократная чемпионка России, чемпионка Европы и Кубка мира в командном первенстве, Мастер спорта международного класса.